Заостровское сельское поселение (МО «Заостровское») — муниципальное образование со статусом сельского поселения в России:

 Заостровское сельское поселение (МО «Заостровское») — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области.
 Заостровское сельское поселение (МО «Заостровское») — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Приморском муниципальном районе Архангельской области.

См. также 
Заостровье — название ряда населённых пунктов